CEV Champions League 2016-2017 – torneo pallavolistico femminile
CEV Champions League 2016-2017 – torneo pallavolistico maschile